213 puede referirse a los siguientes años:
 213.
 213 a. C.

Además, puede hacer referencia a:
 (213) Lilaea, un asteroide.
 213 (banda), un grupo de rap.
 EX-213, una carretera española.
 Mauser MG 213, un cañón revólver de 20mm montado en aviones.
 NGC 213, una galaxia espiral localizada en la constelación de Piscis.